Андрей Моцок (; родился 13 апреля 2002 года, Кишинёв, Молдавия) — молдавский футболист, защитник итальянского футбольного клуба «Салернитана», выступающего на правах аренды за «Сиену».

Клубная карьера 
Андрей Моцок является воспитанником «Гранамики», «Сассо-Маркони», «Карпи» и «Салернитаны». За предпоследних дебютировал в кубке Италии против «Казарано». Всего за клуб сыграл 2 матча; вторым матчем стал матч против «Леньяно Салюс».

1 сентября 2021 года перешёл в футбольный клуб «Салернитана». За клуб дебютировал в матче против «Лацио».

6 января 2023 года был отдан в аренду в «Сиену». Дебют в клубе состоялся в матче против «Реджаны».

Карьера в сборной 
За сборную Молдавии до 21 года дебютировал в матче против сборной Гибралтара.

Примечания 

Футболисты Молдавии
Игроки ФК «Карпи»
Игроки ФК «Салернитана»
Игроки сборной Молдавии по футболу (до 21 года)